Calenia — рід лишайників родини Gomphillaceae. Назва вперше опублікована 1890 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 17 видів роду Calenia:

Примітки

Джерела 
 Müller-Argau, J. 1890. Lichenes Epiphylli Novi. :1-22 - P.3

Роди грибів
Gomphillaceae
Лишайники